Lino Marzorati (* 12. října 1986, Rho, Itálie) je italský fotbalista v současnosti hrající za třetiligový italský klub Calcio Lecco 1912. Prošel juniorkou klubu AC Milán a je držitelem bronzové medaile z ME U21 2009.

Přestupy 

 z AC Milan do Empoli FC za 1 250 000 Euro
 z Empoli FC do Cagliari Calcio za 1 500 000 Euro
 z Cagliari Calcio do Empoli FC za 300 000 Euro

Hráčská statistika

Úspěchy

Reprezentační 
 1× na ME 21 (2009 – bronz)
 1× na MS 20 (2005)

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté Cagliari Calcio
Fotbalisté US Sassuolo Calcio
Fotbalisté Modena FC
Fotbalisté Calcio Lecco 1912
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Muži
Narození 12. října